Финрод Фелагунд (на английски Finrod Felagund) е първородният син на Финарфин и Еарвен, дъщеря на телерския владетел Олве. Роден е в Аман, по време на светлината на двете дървета. От малък поддържа крепка дружба с двамата си братовчеди - Тургон и Фингон. Влюбва се във ваниярката - Амарие. Не участва активно в свадата на Нолдорите, но накрая, когато се взима решението да се отпътува към Средната Земя, той оставя на заден план любовта си към Амарие и тръгва заедно с баща си, чичо си и братовчедите си. Там той построява и се заселва в кулата Минас Тирит (да не се бърка с града Минас Тирит), върху острова Тол Сирион, който по-късно, по време на Дагор Браголах е превзет от Саурон и кулата бива наречена Тол-ин-Гаурхот.
Тридесет години след Мерет Адертад Финрод и братовчед му Тургон поемат на разходка из Средната Земя. Тогава Улмо праща на Финрод сън, който подтиква Финрод да намери трайно и сигурно убежище. По-късно, с помощта на чичо си - Тингол, Финрод намира дълбоката клисура на Нарог и пещерите под нейния западен бряг. Там построява своята крепост - Нарготронд. Тъй като донесъл най-много скъпоценности от всички нолдори, той щедро заплаща на джуджетата от Сините Планини за труда им, а те от своя страна го наричат Фелагунд (Създател на пещери) и сътворяват за него най-славното си изделие - огърлицата Наугламир. Финрод бил първият Елдар, който се срещнал с Атани (хората). От тях той получава прозвището – Ном, което значи „Мъдър“, а народът му бива наречен Номини (Мъдреци).
На служба при него постъпва вождът на племето, с което се среща – Беор.
По време на Дагор Браголах, пада Минас Тирит, който бил останал под управлението на Ородрет - брат на Финрод. През тази четвърта битка от Белериандските Войни се случва така, че Финрод бива обграден и щял да загине, ако не го бил спасил един от Атани, наследник на Беор - Барахир. Тогава Финрод му дава пръстен, наречен Пръстена на Барахир и се заклева да върне услугата. Това става, когато Берен, син на Барахир, отива в Нарготронд с молба за помощ и макар да предусеща гибелта си, Финрод тръгва с него на Похода за Силмарила. Достигат до Тол Сирион и там биват заловени от Саурон. В Тол-ин-Гаурхот се провел прочутият дуел между Финрод и Саурон, в който победил слугата на Моргот. Така Финрод, Берен и спътниците им, били затворени в тъмницата на кулата, където един върколак убивал всеки ден по един от тях. Накрая Финрод със сетни усилия успява да разкъса веригите и да спаси Берен от сигурна смърт, като сам заплаща с живота си. Финрод е погребан през 446 година от Първата Епоха на острова Тол Сирион. Смята се, че е получил право от Валарите да се завърне от Чертозите на Мандос и днес той се разхожда заедно с баща си под дърветата в Елдамар.

Елфи от Средната земя